Диего-Мартин () — город и административный центр в одноимённом регионе на северо-западе острова Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

История 
Город назван в честь испанского исследователя Дона Диего Мартина. Местность была заселена в 1780-х годах французскими плантаторами и их рабами.

География 
Город располагается к западу от столицы страны Порт-оф-Спейн и к востоку от Карнейджа.

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 3550 человек: мужчин — 2918, женщин — 3050.

На 15 мая 2000 года население составляло 5009 человек.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго